El término FSM puede referirse a:
Estados Federados de Micronesia, de las siglas de Federated States of Micronesia.
Federación Sindical Mundial
Federación Socialista Madrileña
Foro Social Mundial
Monstruo Espagueti Volador, de las siglas de Flying Spaghetti Monster.
Movimiento Libertad de Expresión, de sus siglas de Free Speech Movement.
Ferrocarriles Suburbanos de Málaga
Fabryka Samochodów Małolitrażowych (FSM), empresa automovilística polaca.
Máquina de estados, FSM Finite State Machine.